Eugène Cavaignac peut désigner :
 Eugène Cavaignac (1876-1969), un historien français ;
 Louis Eugène Cavaignac (1802-1857), dit Eugène Cavaignac, grand-père du précédent.